Encantada, personatge mitològic present en tradicions orals i llegendes pròpies de diverses zones de la península ibèrica. Vegeu Dona d'aigua
 L'Encantada (cançó), cançó occitana d'estil folk de l'any 2013 del grup Nadau
 Toponímia:
 Encantada (illa), illa volcànica al golf de Califòrnia adscrita administrativament a Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic)
 Encantada-Ranchito El Calaboz, concentració de població a l'estat de Texas (EUA)
 L'Encantada (Alcarràs), serra al municipi d'Alcarràs a la comarca del Segrià
 Agulla de l'Encantada, muntanya al municipi de Coll de Nargó, a la comarca de l'Alt Urgell
 Barranc de l'Encantada o l'Encantà, afluent del riu Serpis que naix al terme de Planes i desemboca al riu Serpis al terme municipal de Beniarrés